Filip z Orléans ( Philippe d'Orléans, 1. července 1336, Vincennes – 1. září 1376, Orléans) byl vévoda z Orléans, Touraine a hrabě z Valois.

Život 
Narodil se jako pátý syn krále Filipa VI. Francouzského a jeho manželky Jany, dcery burgundského vévody Roberta II. 18. ledna 1345 se oženil se svou příbuznou Blankou, dcerou krále Karla IV. Francouzského a Jany z Évreux.

V bitvě u Poitiers velel druhému voji a díky jeho nezkušenosti ustupující vojáci přední linie s sebou stáhli i jeho muže a bez boje ustoupili. Francouzi se dočkali drtivé porážky, většina byla zabita nebo zajata a to včetně Filipova staršího bratra krále Jana. Na základě smlouvy z Brétigny byl Filip nějaký čas rukojmím v Anglii a za dobré chování byl na přání jeho bratra Jana II. Francouzského roku 1360 propuštěn.

Manželství s Blankou zůstalo bezdětné a po Filipově smrti roku 1376 se vévodský titul vrátil zpět královské rodině. Jeho levoboček Ludvík Orleánský byl zasvěcen církvi.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Dynastie Valois
Orleánští vévodové
Vévodové z Touraine
Hrabata z Valois
Narození ve Vincennes
Úmrtí v Orléans
Pohřbení v katedrále v Orléans
Narození 1. července
Narození v roce 1336
Úmrtí 1. září
Úmrtí v roce 1376